Stasiak ist der Familienname folgender Personen:

 Alek Stasiak, kanadischer Pokerspieler
 François Stasiak (1936–2013), französischer Fußballspieler
 Kurt Stasiak (* 1952), deutsch-US-amerikanischer Benediktinerabt
 Małgorzata Stasiak (* 1988), polnische Handballspielerin
 Shawn Stasiak (* 1970), ehemaliger kanadisch-amerikanischer Wrestler
 Stan Stasiak (1937–1997), kanadischer Wrestler
 Władysław Stasiak (1966–2010), polnischer Politiker